Sezon (1946/1947) był 44. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 najsłabsze zespoły spadły do drugiej ligi. Tytuł obroniła drużyna Újpesti TC. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Deák, który w barwach klubu Szentlőrinci AC Barátság strzelił 48 goli.

Uczestnicy

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1946 w piłce nożnej
1947 w piłce nożnej